Aittasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

2. Aittasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,35, long 28,16),  (3 ha)
3. Aittasaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta,  (1 ha)
4. Aittasaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg),  (1 ha)
5. Aittasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,37, long 27,87),  (1 ha)
6. Aittasaari (ö i Käsmänjoki),  (2 ha)
7. Aittasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,67, long 27,62),  (1 ha)
8. Aittasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,33, long 27,14),  (2 ha)
9. Aittasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 27,41),  (48 ha)
10. Aittasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand),  (4 ha)
11. Aittasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,60, long 27,81),  (3 ha)
12. Aittasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,80, long 28,61),  (6 ha)
13. Aittasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,42, long 27,42),  (1 ha)
14. Aittasaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (2 ha)
15. Aittasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,77, long 27,32),  (1 ha)
16. Aittasaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,90, long 20,90),  (5,6 ha)
17. Aittasaari (ö i Jottijävri, Utsjoki), Lappland, Norra Lappland,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar